Ferdinand von Lindemann (1852-1939), een Duits wiskundige
Stefan Lindemann (1980), een Duits kunstschaatser
Till Lindemann (1963), een Duits muzikant, acteur en dichter
Wilhelm Lindemann (1882-1941), een Duits componist, zanger en schrijver

Zie ook 
Lindeman (doorverwijspagina)